El Condado de Beaufort es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Beaufort (Carolina del Norte)
 Condado de Beaufort (Carolina del Sur)